Nœux ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons im französischen Département Pas-de-Calais:

Nœux-lès-Auxi
Nœux-les-Mines
Kanton Nœux-les-Mines